

Championnat

Classement 
Système de points
 Victoire : 3pts
 Nul : 2pts
 Défaite : 1pt

Résultats

Coupe 
En cours de construction !

Références

Liens externes  
  (Site officiel du club)
 Source : RSSSF

Constantine MO
1972-1973
Sport en Algérie en 1972
Sport en Algérie en 1973